Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2007 () проводился с 3 по 11 февраля 2007 года в городе Сент-Катаринс (провинция Онтарио) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 58-й раз для юниоров-мужчин, в 37-й раз для юниоров-женщин, в 13-й раз в провинции Онтарио и во 2-й раз в Сент-Катаринс.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на , который проводился в марте 2007 в городе Эвлет (штат Миннесота, США).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (15-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Альберта (скип Чарли Томас стал чемпионом во 2-й раз и 2-й раз подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Остров Принца Эдуарда (скип Бретт Галлант). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Квебек (скип Ghyslain Richard).

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Стэйси Деверо стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Calleen Neufeld). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Дайлин Сивертсон).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2007

Спорт в Канаде в 2007 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Сент-Катаринсе
Февраль 2007 года